Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1994 disputat al circuit de Monza l'11 de setembre del 1994.

Resultats

Altres 
 Pole: Jean Alesi 1' 23. 884

 Volta ràpida: Damon Hill 1' 25. 930 (a la volta 24)

Referències 
 

Itàlia
1994